Bahnhof Walburg steht für den

 Bahnhof Walburg (Hess-Nass) an der früheren Bahnstrecke Kassel–Waldkappel 
 Bahnhof Walburg (Els), heute: Walbourg, siehe Bahnstrecke Vendenheim–Wissembourg